Baleï peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Балей) :
Baleï, village bulgare de l'obchtina de Bregovo, situé dans l'oblast de Vidin ;
en russe (le nom étant écrit Балей) :
Baleï, ville russe située dans l'oblast de Tchita.